Jechiel oder Jehiel ist der Name oder Namensteil folgender Personen:

 Ascher ben Jechiel (* 1250; † 1327; auch unter den Namen Ascheri und Rosch bekannt), mittelalterlicher Talmudist
 Jehiel ben Jekuthiel Anaw (* 1260; † 1289), rabbinischer Autor
 Jehiel Baschan (Yehiel Bassan), jüdischer Gelehrter, Autor von Responsen und von 1602 bis 1625 der Großrabbiner (Hahambaşı) der Türkei in Konstantinopel
 Jechiel ben Josef (auch Jechiel ben Josef von Paris), jüdischer Gelehrter des Mittelalters aus Nordfrankreich
 Jechiel Michel Epstein (Yechiel Michel Epstein, Aruch ha Shulchan; 1829–1908), halachische Autorität und Posek in Litauen
 Yehiel Feiner (1909–2001), jüdischer Schriftsteller und Überlebender des Holocaust
 Jechiel Heilprin (Jechiel ben Salomo(n) Heilprin; * um 1660; † 1746), Rabbiner, Jeschiwa-Leiter, Talmudist und Chronist des Judentums
 Nathan ben Jechiel (* um 1020 Rom, † 1106 Rom), Verfasser eines rabbinischen Wörterbuchs („Aruch“)
 Jacob ben Jechiel Loans († 1506), Leibarzt Friedrichs III.
 Jechiel Michel Piness (auch Yehiel Michael Pines; 1824–1913), einer der ersten religiösen Zionisten und eine herausragende Persönlichkeit der ersten Alija
 Jechiel Jaakov Weinberg (auch Yechiel Yaakov Weinberg, Yehiel Yaakov Weinberg oder Jehiel Jacob Weinberg; 1884–1966), orthodoxer Rabbiner, Posek, Talmud-Gelehrter und Rosch-Jeschiwa 
 Jechiel Michael von Zloczow (* um 1731; † 1786), chassidischer Rabbiner und einer der frühen Förderer des Chassidismus in Galizien
 Echiel Tschlenow (auch Jechiel; 1864–1918), Arzt in Moskau und einer der Führer der russischen Zionisten
 Norman J. Whitney (eigentlich Norman Jehiel Whitney; 1891–1967), US-amerikanischer Hochschullehrer, Autor und Friedensaktivist